Ма́та-де-Алька́нтара () —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькантара. Занимает площадь 34 км². Население — 328 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial 

Муниципалитеты Касереса